Filip Burgundský ( Philippe de Bourgogne; prosinec 1389 – 25. října 1415) byl hrabě z Nevers a Rethelu z dynastie Valois.

Život 
Narodil se jako nejmladší syn burgundského vévody Filipa Smělého a jeho choti Markéty, jediné dcery a dědičky flanderského hraběte Ludvíka II. Roku 1404 obdržel od bratra Jana I. hrabství Nevers a roku 1406 od druhého bratra Antonína hrabství Rethel.

9. dubna 1409 se v Soissons oženil s Isabelou, dcerou Enguerranda z Coucy. Manželství bylo požehnáno dvěma dětmi a zakončila jej roku 1411 Isabelina smrt. O dva roky později se v Beaumont-en-Artois oženil s Bonou, dcerou Filipa z Artois, hraběte z Eu. Manželství vnučky Jana z Berry a mladšího bratra Jana Nebojácného mělo být zpečetěním křehkého smíru mezi Armagnaky a Burgunďany. Starší syn Karel se po Filipově smrti na bitevní pláni u Azincourtu stal jeho následníkem.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Dynastie Valois
Hrabata z Nevers
Hrabata z Rethelu
Účastníci bitvy u Azincourtu
Úmrtí v bitvě
Narození v roce 1389
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1415
Muži